Reservat (lateinisch reservare „retten, aufbewahren, vorbehalten“) steht für:

 Indianerreservat, Indianern bestimmter Ethnien vorbehaltenes Gebiet
 Indian reserve, in Kanada gebräuchliche Bezeichnung der Indianerreservate
 Vorläufer der südafrikanischen Homelands, siehe Homeland (Apartheid)
 Naturwaldreservat, forstwirtschaftliche Nutzung untersagt
 Wildreservat, staatliches oder privates Schutzgebiet für Tiere
 Biosphärenreservat, UNESCO-Modellregionen
 biogenetisches Reservat, Kategorie des europäischen Naturschutzes

Siehe auch:

 Reservatio mentalis (geheimer Vorbehalt)
 Reservation (Begriffsklärung)